Алексе́й Валериа́нович Родзя́нко (1876 — 22 февраля 1944, Париж, Франция) — калишский, ломжинский вице-губернатор в 1914—1917 гг.

Биография 
Сын Валериана Павловича Родзянко (1846—1904).

По окончании Императорского училища правоведения в 1897 году, поступил на службу по Министерству внутренних дел. В 1910—1913 годах состоял старшим чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе. Затем занимал посты Калишского (1914—1917) и Ломжинского (1916) вице-губернатора (обе губернии пограничные). Дослужился до чина статского советника (1909), из наград имел орден св. Анны 2-й степени.

После революции эмигрировал во Францию, жил в Париже. Состоял членом Объединения бывших воспитанников Императорского училища правоведения во Франции и членом Комитета кассы Объединения, участвовал в торжествах по случаю столетия училища.

Примечания

Источники 
 Памятные книжки Варшавской губернии на 1911—1913 годы. — Варшава, 1911—1913.
 
 Пашенный Н. Л. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. — Мадрид, 1967.

Алексей Валерианович
Выпускники Императорского училища правоведения
Калишские вице-губернаторы
Ломжинские вице-губернаторы
Русские эмигранты первой волны во Франции